Кубок Меркосур 1998 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 29 июля по 29 декабря 1998 года. Первый трофей завоевал бразильский клуб «Палмейрас».

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Группа «E»

Отбор лучших

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 - Кубок Меркосур 1998 на сайте RSSSF

1998
Футбол в Южной Америке в 1998 году